Касида может означать:

 Касыда —  твёрдая поэтическая форма.
 Касида аль-Бурда — хвалебная ода на исламского пророка Мухаммеда.
  — островок в Эгейском море.